Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek přímo a další tři jako šťastné poražené. Obhájkyní titulu byla světová sedmička a šestá nasazená Češka Petra Kvitová, která ve čtvrtfinále podlehla Rumunce Soraně Cîrsteaové po třísetovém průběhu.

Vítězkou se stala světová jednička a první nasazená Serena Williamsová, která ve finále zdolala nenasazenou Rumunku Sorane Cîrsteaovou po snadném průběhu 6–2 a 6–0 a získala tak už osmý sezónní a celkově padesátý čtvrtý titul ve dvouhře. Vítězka si do žebříčku WTA připsala 900 bodů a získala prémii 426 000 dolarů.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (odstoupila)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Li Na (semifinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová (3. kolo)
  Sloane Stephensová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Serena Williamsová
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Magdaléna Rybáriková
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Agnieszka Radwańská
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=7
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=5
|RD1-team4= Sara Erraniová
|RD1-score4-1=61
|RD1-score4-2=5
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Dominika Cibulková
|RD1-score5-1=61
|RD1-score5-2=2
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Li Na
|RD1-score6-1=77
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Petra Kvitová
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=2
|RD1-seed8= 
|RD1-team8= Sorana Cîrsteaová
|RD1-score8-1=4
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=6

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Serena Williamsová
|RD2-score1-1=77
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Agnieszka Radwańská
|RD2-score2-1=63
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Li Na
|RD2-score3-1=1
|RD2-score3-2=65
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4= 
|RD2-team4= Sorana Cîrsteaová
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=77
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Serena Williamsová
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2= 
|RD3-team2= Sorana Cîrsteaová
|RD3-score2-1=2
|RD3-score2-2=0
|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo, šťastná poražená)
  Madison Keysová (2. kolo, odstoupila)
  Ajumi Moritová (2. kolo, šťastná poražená)
  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo, šťastná poražená)
  Kiki Bertensová (kvalifikována)
  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Chanelle Scheepersová (kvalifikována)
  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Olga Govorcovová (1. kolo)
  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  Heather Watsonová (1. kolo)
  Jana Čepelová (kvalifikována)
  Marina Erakovicová (odstoupila)
  Paula Ormaecheaová (2. kolo)
  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (2. kolo)
  Lauren Davisová (kvalifikována)
  Lara Arruabarrenová (2. kolo)
  Christina McHaleová ''(1. kolo)
  Anna Tatišviliová (kvalifikována)
  Petra Martićová (kvalifikována)
  Alison Riskeová (kvalifikována)
  Tamira Paszeková ''(1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Lauren Davisová
  Anastasia Rodionovová
  Petra Martićová
  Alison Riskeová
  Kiki Bertensová
  Anna Tatišviliová
  Chanelle Scheepersová
  Jana Čepelová
  Alexandra Dulgheruová
  Julia Glušková
  Carol Zhaová
  Olga Savčuková

 Šťastné poražené 
  Světlana Kuzněcovová
  Ajumi Moritová
  Bethanie Matteková-Sandsová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Ajumi Moritová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Maria Sanchezová
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Sesil Karatančevová
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=22
| RD1-team4= Petra Martićová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Ajumi Moritová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=0
| RD2-seed2=22
| RD2-team2= Petra Martićová
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
}}

 Čtvrtá kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2='''Druhé kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=4
| RD1-team1=

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2013